Костолом:
 Костолом — род растений семейства Нартециевые
 Костолом — деревня в Добрывичской волости Бежаницкого района Псковской области России.
 «Костолом» — комедийная драма о спорте режиссёра Бэрри Сколника
 Костолом (настоящее имя — Хуторской, Иван Игоревич; 1983—2009) — неофициальный лидер Содружества красных и анархистских скинхедов R.A.S.H.
 Костолом — дракон из «Как приручить дракона»